Let Me Entertain You – brano musicale del musical Gypsy: A Musical Fable del 1959.
 Let Me Entertain You – brano musicale dei Queen, pubblicato nell'album Jazz del 1978 e come retro del singolo Save Me del 1980.
 Let Me Entertain You – singolo di Robbie Williams del 1998.
 Let Me Entertain You – album di Amanda Lear del 2016.
 Let Me Entertain You –  talent show trasmesso nel 2006 su BBC.